Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowej Uniwersjadzie odbył się 14 stycznia w amerykańskim Mount Van Hoevenberg.

Mistrzem na tym dystansie został Kazach Wadim Kurales. Srebrny medal zdobył Norweg Ørjan Moseng, a na trzecim stopniu podium uplasował się Francuz Axel Garnier.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2023